Cornel Popa se poate referi la:

Cornel Popa (fotbalist)
Cornel Popa (politician)
Cornel Popa (regizor) (n. 1932)